

Toponyme 

 Alster, une rivière, en Allemagne ;
 Alster, une rivière de Bavière ;
 Alster, une localité suédoise ;
 Alster, un hameau belge.

Autre 
 , une classe de navires à vapeur